Мёрзлый — затвердевший от мороза, испорченный морозом или погибший в следствии переохлаждения (синонимы: озябший, окоченевший, очень холодный, ледяной, затвердевший, мороженый, промёрзший, обледенелый, нетопленый, выстуженный). Также может означать:

Фамилия 
Мёрзлый — русская фамилия. Известные носители:

 Мёрзлый, Александр Трофимович (?—?) — секретарь Сочинского горкома КПСС по идеологии.
 Мёрзлый, Алексей Михайлович (?—?) — Начальник отдела Президиума Российской академии наук, Аппарата Президиума Российской академии наук, Исполнительного бюро по космосу.

См. также 

 Мёрзлый грунт
 Сезонно-мёрзлый слой
 
 Мёрзлая гавань
 Замёрзший

Примечания